Shittu ist der Familienname folgender Personen:

 Amusa Shittu (1937–2012), nigerianischer Fußballspieler
 Danny Shittu (* 1980), nigerianischer Fußballspieler
 Ganiyu Shittu (* 1979), nigerianischer Fußballspieler
 Steven Shittu (* 1973), nigerianischer Volleyballspieler